Флаг муниципального образования посёлок Боровский Тюменского муниципального района Тюменской области Российской Федерации.

Флаг составлен на основании герба муниципального образования посёлок Боровский, воспроизводит его символику и наряду с ним служит официальным символом муниципального образования посёлок Боровский.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба посёлка Боровский в белом, синем, жёлтом и красном цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В серебряном поле лазоревый косой крест, правый угол которого заполнен лазурью и обременён летящим вправо золотым тетеревом с червлёными бровями и глазом».

Обоснование символики

Примечания 

Тетерев в геральдике